Naselje u Srbiji:
 Krupanj, naselje u sastavu općine Krupanj, Mačvanski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Krupanj (općina), općina u Mačvanskom upravnom okrugu, Središnja Srbija